Sei unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Agamemnon:
  – vascello da 64 cannoni varato nel 1781 e naufragato nel 1809. 
  – pirovascello da 91 cannoni varato nel 1852 e radiato nel 1870.
  – nave corazzata della classe Ajax varata nel 1879 e radiata nel 1903.
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Lord Nelson varata nel 1906 e radiata nel 1927. 
  – mercantile convertito in dragamine varato nel 1929, requisito nel 1940 e radiato nel 1946.
  – sottomarino a propulsione nucleare della classe Astute impostato nel 2013 e ancora in costruzione.